José Maria de Almeida pode ser:

José Maria de Almeida, um sindicalista e político brasileiro.
José Maria de Almeida, o 2º barão de Belém.
José Maria de Almeida, o 3º barão de Belém
José Maria de Almeida, o 4º marquês de Abrantes.

Ver também
 Zé Maria

Desambiguação